Ricardo  – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Riccardo
Ricardo  – soprannome del calciatore spagnolo Ricardo López Felipe
Ricardo  – soprannome del calciatore portoghese Ricardo Pereira
David Ricardo  – economista britannico
Harry Ricardo  – ingegnere britannico che ha lavorato ai primi sviluppi del motore a combustione interna
João Ricardo  – calciatore angolano
Ricardo – azienda produttrice di parti per automobili
Ricardo – personaggio del manga e anime Ultimate Muscle

Pagine correlate
Ricard
Ricarda